Häuslingen ist der Name folgender Orte:

 Häuslingen, Gemeinde im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Häuslingen (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern